Михаи́л Евсе́ев:
 Евсеев, Михаил Карпович (1907—1976) — украинский хозяйственный и политический деятель.
 Евсеев, Михаил Михайлович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Евсеев, Михаил Павлович (1921—2002) — советский и российский учёный.